Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2001 Sparkassen Cup Draw 

2001
Тур WTA 2001